Обстріл Воловця 2022 року — ракетний удар по електропідстанції залізничного вокзалу в селищі Воловець Мукачівського району Закарпатської області, що стався ввечері 3 травня 2022 року.

Історія 
О 19:04 3 травня 2022 року в Закарпатській області було оголошено повітряну тривогу, як і в межах усієї території України. Незадовго після цього відбувся ракетний удар по території області.

О 21:35 голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив про удар у гірській місцевості Закарпаття. Через годину Закарпатська ОВА повідомила подробиці ракетного удару. Він був завданий по одній із електропідстанцій залізничного вокзалу в селищі Воловець. Відомство повідомляє, що в радіусі 500 м від місця прильоту ракети пошкоджені автомобілі, а в будинках повибивало шибки. 57 будинків у населеному пункті залишилися без газопостачання. Внаслідок попадання ракети виникла пожежа. Відповідні служби були залучені до ліквідації наслідків удару. Пожежу було ліквідовано протягом 3 годин. Попередньо, жертв ракетного удару немає. Станом на полудень 4 травня відновлено роботу електропідстанції та газопостачання. 

Ракетний удар по залізничній станції Воловця став першим ударом у Закарпатській області з початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

Див. також 

 Російське вторгнення в Україну (2022)
 Обстріли Львова
 Бої за Одесу (2022)

Примітки 

2022 у Закарпатській області
Воловець
Битви у Закарпатській області
В